«Спартак: Боги арены» () — мини-сериал и приквел сериала канала Starz «Спартак», премьера которого состоялась 21 января 2011 года. Сериал следует за персонажем Ганником (Дастин Клэр), первым гладиатором, который представляет Лентула Батиата, чтобы стать Чемпионом Капуи. Членами актёрского состава, которые повторяют роли из оригинального сериала, включают Джона Ханну в роли Батиата, Люси Лоулесс в роли Лукреции, Питера Менса в роли Эномая, Ника Э. Тарабея в роли Ашура, Лесли-Энн Брандт в роли Невии, Антонио Те Майоха в роли Барки и Ману Беннетта в роли Крикса.

Мини-сериал вышел в эфир в Канаде на Movie Central и The Movie Network, на Sky1 в Великобритании и на FX в Латинской Америке.

Сюжет 
Дом Батиата находится на подъёме, греясь в лучах славы непобедимого чемпиона Ганника, чьё мастерство владения мечом может сравниться только с его непомерной жаждой вина и женщин. Это то время, которое так ждал молодой Батиат, и теперь ради власти он готов любыми средствами расправиться с каждым, кто встанет на его пути. В закулисных интригах ему поможет его распутная и расчётливая жена Лукреция, способности которой дополнены талантами соблазнительной и коварной подруги Гайи. Вместе они пойдут на всё, чтобы обмануть толпу, захватить власть над всем и выжать из Капуи всю кровь до последней капли.

В ролях 

Рабы
 Дастин Клэр — Ганник, гладиатор, чемпион дома Батиата.
 Питер Менса — Эномай, африканский гладиатор, который позже становится мастером гладиаторов Батиата.
 Мариса Рамирес — Мелитта, рабыня Лукреции и жена Эномая.
 Ману Беннетт — Крикс, новый галльский рекрут.
 Ник Э. Тарабей — Ашур, новый сирийский рекрут.
 Шейн Ранги — Даган, гладиаторский рекрут, который не говорит на латыни, и партнёр Ашура.
 Антонио Те Майохо — Барка, карфагенский гладиатор.
 Джозеф Браун — Аукт, гладиатор и любовник Барки.
 Темуэра Моррисон — предшественник Эномая и тренер гладиаторов Батиата.
 Лесли-Энн Брандт — Невия, молодая рабыня.

Римляне
 Джон Ханна — Квинт Лентулий Батиат, ланиста
 Люси Лоулесс — Лукреция, жена Батиата.
 Джейми Мюррей — Гайя, подруга Лукреции.
 Крэйг Уолш Райтсон — Марк Деций Солоний, близкий друг Батиата, который сам хочет стать ланистой.
 Джеффри Томас — Тит Лентулий Батиат, отец Квинта Батиата и отец семейства Дома Батиата.
 Стивен Ловатт — Туллий, противник Батиата.
 Гарет Уильямс — Веттий
 Джейсон Худ — Коссутий

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сериала «Спартак: Боги арены» 
  
 «Спартак: Боги арены» на TV.com

Спартак (телесериал)
Программы телеканала Starz
Исторические телесериалы США
Исторические телесериалы о I веке до н. э.
Драматические телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2011 году
Телесериалы-приквелы
Телевизионные мини-сериалы 2011 года